C15 kan syfta på:

 Citroën C15 – en bilmodell
 C15 (tunnelbanevagn) – en tunnelvagn i Stockholms tunnelbana